

Presentación previa 
Guido Andreozzi fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Lorenzo Giustino.

Márton Fucsovics derrotó en la final a Laslo Djere.

Cabezas de serie 

  Andrej Martin (Primera ronda)
  Alessandro Giannessi (Primera ronda)
  Gerald Melzer (Primera ronda)
  Guido Andreozzi (Primera ronda)

<ol start=5>
  Maximilian Marterer ''(Segunda ronda)
  Roberto Carballés ''(Primera ronda)
  Laslo Djere ''(Finalista)
  João Souza ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Vicenza 2017